Ше́рдино () — посёлок сельского типа в городском округе Вуктыл Республики Коми.

География 
Посёлок расположен в 110 км юго-западнее города Вуктыл, на левом берегу Печоры выше pек Малая Шердына и Большая Шердына. Между устьями рек расположен остров Шöрдi «средний, центральный остров». Выше острова находится перекат Шердинский. Гидроним происходит от названия о-ва Шöрдi с помощью имени-послелога дін «место, прилегающее к чему-либо»: Шöрдін — «место у острова Шöрдi». Позднее от названия реки Шердина произошло наименование посёлка Шердино. Высота над уровнем моря — 79 метров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вуктыльского района